Scot ist

 eine ehemalige kanadische LKW-Marke der Atlantic Truck Mfg. Co. Ltd., siehe Scot (LKW)
 ein ehemaliges Motorradsportteam, siehe Scot Racing Team
 der Name einer vom 12. bis zum 16. Jahrhundert in Polen, Preußen und Schlesien gebräuchlichen Rechnungsmünze, siehe Scot (Rechnungsmünze)

SCOT ist
 die Abkürzung für eine Spielart des Sozialkonstruktivismus, siehe Social Construction of Technology
 die Kurzform für eine Serie von Produkten- und Chemikalientankern spezieller Bauweise („Safety Chemical Oil Tanker“); siehe SCOT-8000-Klasse
 die Abkürzung für einen Säulentyp in der Gaschromatographie: Support Coated Open Tubular (SCOT) 
 die Abkürzung für Enzyme namens 3-Ketosäure–CoA-Transferase

Scot ist der Familienname folgender Personen:
 Matthew Scot († 1230), schottischer Geistlicher und Minister
 Reginald Scot (1538–1599), englischer Schriftsteller und Gegner des Hexenwahns

Siehe auch:
 Scott
 Skot
 Skott
 Scotus
 SCOT-Mangel

Abkürzung